Příjmení Daugherty nosí více různých osob:

 Brant Daugherty (* 1985) – americký herec
 George Daugherty (* 1955) – americký dirigent
 Jay Dee Daugherty (* 1952) – americký bubeník